Вестфорд — топоним:

 Вестфорд — город в штате Массачусетс.
 Вестфорд — город в штате Вермонт.

См. также 
 Проект «Вестфорд» — космический эксперимент.
 Морс Вестфорд — герой ролевой игры Game of Thrones.